Cresques Abraham, cartògraf jueu mallorquí del  autor de l'Atles català (1375), juntament amb el seu fill Jafudà Cresques
 Hasdai Cresques, rabí jueu barceloní dels segles  i , reconegut filòsof i halaquista
 Jafudà Cresques, cartògraf jueu dels segles  i , fill de Cresques Abraham, també conegut amb el nom de Jaume Ribes
 Vidal de Qislad Cresques